Bruce Kangwa – calciatore zimbabwese
 Evans Kangwa – calciatore zambiano
 Godfrey Kangwa – calciatore zambiano
 Kings Kangwa – calciatore zambiano